Phoenix Roadrunners è il nome di differenti squadre statunitensi di hockey su ghiaccio, tutte aventi sede a Phoenix:
Phoenix Roadrunners (1967-1977), che ha militato nella Western Hockey League e nella World Hockey Association;
Phoenix Roadrunners (1989-1997), che ha militato nella International Hockey League;
Phoenix RoadRunners (2005-2009), che ha militato nella ECHL.